Die heute römisch-katholische Garnisonkirche in Olsztyn (Allenstein) wurde von 1910 bis 1915 als evangelische Garnisonkirche erbaut. Gegenüber der Burg Allenstein auf der anderen Seite des Alletals gelegen, steht die neugotische Kirche seit dem 1. Juli 1988 unter Denkmalschutz.

Geschichte 
Die Kirche, deren Grundsteinlegung am 4. Mai 1910 erfolgte, wurde nach Entwurf des Berliner Architekten Ludwig Dihm erbaut. Nachdem der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die Kampfhandlungen in Ostpreußen die Fertigstellung verzögert hatten, nahm man sie 1915 in Gebrauch. 1923 wurde dem 1. Masurischen Infanterie-Regiment Nr. 146 und dem 1. Masurischen Feldartillerie-Regiment Nr. 73 jeweils ein Gedenkstein errichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche durch eine Granate beschädigt.

Heute wird sie als polnische Militärkirche genutzt.

Architektur 
Die Kirche ist eine neogotische Backsteinkirche mit Staffelgiebeln, die sich an die Backsteingotik als Architektur des Deutschen Ordens anlehnt. 1987 wurde das Bauwerk renoviert, dessen originale Innenausstattung weitgehend erhalten ist.

Orgel 
Die Orgel wurde 1914 von der Orgelbaufirma Wittek in Elbing erbaut. Das Instrument hat 43 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Trakturen sind pneumatisch.

Literatur 
 Stanisław Piechocki: Magisches Allenstein. Olsztyn 2008, ISBN 83-87031-18-6.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kirche
Garnisonkirche
Kirchengebäude in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
Erbaut in den 1900er Jahren
Neugotisches Kirchengebäude
Hallenkirche
Neugotisches Bauwerk in Polen
OlsztynKircheMutterGottes
Maria-Königin-von-Polen-Kirche
Umgewidmetes Kirchengebäude
Allenstein
Kirchengebäude des Erzbistums Ermland
Religion (Olsztyn)
Kultur (Olsztyn)
Olsztyn